Imię i nazwisko Nina Sawina nosiły lub noszą m.in.:
 Nina Sawina  (1915–1965) – radziecka kajakarka, medalistka olimpijska z 1952
 Nina Sawina (ur. 1993) – białoruska lekkoatletka, biegaczka długodystansowa, olimpijka z 2020